Bosznia-Hercegovina
Ostrovica, közigazgatásilag Bihácshoz tartozó település

 Horvátország
Ostrovica, Lišane Ostrovičke községhez tartozó falu Zára megyében

 Szerbia
Ostrovica (Niš), 
Ostrovica, Tutin községhez tartozó település
Ostrovica, Vladičin Han községhez tartozó település